De Orde van Christus is een ridderorde die in 1312 in Portugal werd ingesteld om de taken en bezittingen van de in dat jaar door de paus verboden Orde van de Tempel, de "tempeliers", over te nemen. Paus Johannes XXII keurde de instelling van deze orde goed onder voorwaarde dat ook de Heilige Stoel een orde met deze naam in kon stellen. De Portugese orde viel uiteen in een Portugese tak (die nog steeds bestaat) en een inmiddels verdwenen Braziliaanse tak.

Zie daarom:

Orde van Christus (Portugal)
Orde van Christus (Heilige Stoel)
Orde van Christus (Brazilië)

Verder is er nog een klooster, het Convent van Christus, dat aan de orde verbonden was.

Christus